Mount Pleasant (Carolina del Nord)
 Mount Pleasant (Carolina del Sud)
 Mount Pleasant (Iowa)
 Mount Pleasant (Nova York)
 Mount Pleasant (Ohio)
 Mount Pleasant (Pennsilvània)
 Mount Pleasant (Tennessee)
 Mount Pleasant (Texas)
 Mount Pleasant (Utah)
 Mount Pleasant Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània